Contea di McIntosh o McIntosh County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di McIntosh (Dakota del Nord)
 Contea di McIntosh (Georgia)
 Contea di McIntosh (Oklahoma)